Princ Nikolas Jugoslávský (29. června 1928 - 12. dubna 1954), v Srbsku známý také jako Nikola Karađorđević (srbská cyrilice: Никола Карађорђевић), byl mladší syn jugoslávského prince Pavla a jeho ženy, řecké a dánské princezny Olgy.

Narodil se v Londýně a zemřel při automobilové nehodě ve Spojeném království.

Biografie 
Byl známý jako "Nicky". Vzdělával se v Anglii na Oxfordské univerzitě a byl častým společenským doprovodem princezny Margaret, sestry královny Alžběty II. Tisk je často spojoval a spekuloval o jejich možném sňatku.

Princ Nikolas zemřel svobodný v roce 1954, přežili ho jeho rodiče, princ Paul a princezna Olga Jugoslávská; starší bratr princ Alexander a mladší sestra princezna Alžběta; také jeho babička z matčiny strany, velkovévodkyně Jelena Vladimirovna Ruská (princezna Nikola Řecká a Dánská) a jeho tety z matčiny strany, princezna Alžběta, hraběnka z Törring-Jettenbachu a princezna Marina, vévodkyně z Kentu.

Smrt 
Nikolas zemřel při dopravní nehodě v Datchetu, nyní v Berkshire v Anglii, asi pět mil od domova jeho tety, vévodkyně z Kentu. Jeho auto bylo nalezeno převrácené v příkopu vedle silnice. Byl zraněn, ale naživu. Byl převezen do nemocnice ve Slough, ale přesto svým zraněním podlehl.

Pohřební obřad se konal v Londýně v srbském pravoslavném kostele dne 17. dubna 1954 a jeho tělo bylo poté pohřbeno na hřbitově Bois-de-Vaux v Lausanne ve Švýcarsku. Dne 28. září 2012 byly jeho ostatky exhumovány ze hřbitova v Lausanne a převezeny do Srbska. Spolu se svými rodiči byl 6. října 2012 pohřben v rodinném mauzoleu Karađorđevićů v Oplenacu poblíž Topoly.

Předkové 
Z otcovy strany byl vnukem Arsena Karađorđeviće, srbského prince a princezny Aurory Pavlovny Demidovy di San Donato. Z matčiny strany byl vnukem prince Mikuláše Řeckého a velkovévodkyně Jeleny Vladimirovny Ruské.

Odkazy

Reference 

Jugoslávští princové
Karađorđevićové
Narození v roce 1928
Úmrtí v roce 1954
Absolventi Oxfordské univerzity
Lidé z Londýna
Srbští princové
Muži